Малое Климово — название населённых пунктов в России:

 Малое Климово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Малое Климово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.

См. также 
 Климово